Afghan bezeichnet:
 Afghan, veraltende Bezeichnung für Paschtunen
 Afghanetz, ein heißer, kontinentaler Wind in Zentralasien
 alternative Bezeichnung für Suchowej, ein heißer, staubiger Ostwind in den Steppen Südrusslands und Kasachstans

Afghan ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmed Afghan (* 1970), iranischer Ringer
 Asghar Afghan (* 1987), afghanischer Cricketspieler
 Sher Afghan († 1607), Mann der Mogulkaiserin Nur Jahan

Siehe auch:
 Afghane, mit weiteren Bedeutungen